Vostotxni (Leningràdskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Beriózovi), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Bélaia Glina), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Rodnikí), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Staromixastovskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Privolni), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Kanevskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Staronijestebliievskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Oktiabrski), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Kusxóvskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Mostovskoi), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Afipski), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Sxerbínovski), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Rassvet), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Parkovi), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Tbilísskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Vostotxni (Kírov), localitat de la província de Kírov, Rússia
 Vostotxni (Orenburg), localitat de la província d'Orenburg, Rússia
 Vostotxni (Tatarstan), localitat del Tatarstan, Rússia
 Vostotxni (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, Rússia
 Vostotxni (Ivantéievka), localitat de la província de Saràtov, Rússia
 Vostotxni (Ozinki), localitat de la província de Saràtov, Rússia
 Vostotxni (Samara), localitat de la província de Samara, Rússia
 Vostotxni (Rostov), localitat de la província de Rostov, Rússia
 Vostotxni (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, Rússia